Премия «Сезар» за лучший дебютный фильм () присуждается ежегодно французской Академией искусств и технологий кинематографа, начиная с 1982 года. С 1982 до 2001 год премия присуждалась под названием Лучшая дебютная работа (Meilleure première œuvre), с 2002 по 2004 год — Лучшая дебютная работа в художественном кино (Meilleure première œuvre de fiction). С 2005 года под нынешним названием.

Лауреаты и номинанты

1982—1990

1991—2000 
{| class="wikitable" 
|- 
! Церемония
!width="33%"|Фильм (русское название)
!width="33%"|Оригинальное название
!width="33%"|Режиссёр(ы)
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|16-я (1991) 
|style="background:#FAEB86;"|• Скромница ||style="background:#FAEB86;"|La Discrète|| style="background:#FAEB86;"|Кристиан Венсан 
|- 
|• Мальчик на крыше||Halfaouine, l'enfant des terrasses ||Ферид Богхедир 
|- 
|• Мадо, до востребования ||Mado poste restante||Александр Адабашьян 
|- 
|• Ультрамарин ||Outremer||Брижит Роюан 
|- 
|• Уик-энд на двоих ||Un week-end sur deux||Николь Гарсия 
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|17-я (1992) 
|style="background:#FAEB86;"|• Деликатесы ||style="background:#FAEB86;"|Delicatessen|| style="background:#FAEB86;"|Жан-Пьер Жене и Марк Каро 
|- 
|• Заговорщики ||Les Arcandiers||Мануэль Санчес 
|- 
|• Другой ||L'Autre||Бернар Жиродо 
|- 
|• Экспресс удачи ||Fortune Express||Оливье Шацки 
|- 
|• Холодная луна||Lune froide ||Патрик Бушите 
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|18-я (1993) 
|style="background:#FAEB86;"|• Дикие ночи||style="background:#FAEB86;"|Les Nuits fauves|| style="background:#FAEB86;"|Сирил Коллар 
|- 
|• Север||Nord||Ксавье Бовуа 
|- 
|• Незначительные люди ||Riens du tout||Седрик Клапиш 
|- 
|• Часовой||La Sentinelle|| Арно Деплешен 
|- 
|• Зебра||Le Zèbre||Жан Пуаре 
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|19-я (1994) 
|style="background:#FAEB86;"|• Аромат зелёной папайи||style="background:#FAEB86;"|L'Odeur de la papaye verte|| style="background:#FAEB86;"|Чан Ань Хунг 
|- 
|• Нежная мишень|| Cible émouvante|Cible émouvante (film)|Cible émouvante ||Пьер Сальвадори 
|- 
|• Сын акулы||Le Fils du requin ||Аньес Мерле 
|- 
|• В нормальных людях нет ничего исключительного||Les Gens normaux n'ont rien d'exceptionnel|| Лоранс Феррейра Барбоса 
|- 
|• Метиска ||Métisse||Матье Кассовиц 
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|20-я (1995) 
|style="background:#FAEB86;"|• Смотри, как падают люди||style="background:#FAEB86;"|Regarde les hommes tomber|| style="background:#FAEB86;"|Жак Одиар 
|- 
|• Полковник Шабер|| Le Colonel Chabert ||Ив Анжело 
|- 
|• Мина Танненбаум ||Mina Tannenbaum||Мартина Дюговсон 
|- 
|• Никто меня не любит ||Personne ne m'aime|| Марион Верну 
|- 
|• Мелкие сделки с мертвецами ||Petits arrangements avec les morts||Паскаль Ферран 
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|21-я (1996) 
|style="background:#FAEB86;"|• Три брата||style="background:#FAEB86;"|Les Trois Frères|| style="background:#FAEB86;"|Дидье Бурдон и Бернар Кампан 
|- 
|• Иметь (или не иметь) ||En avoir (ou pas)||Летиция Массон 
|- 
|• Состояние мест|| État des lieux|État des lieux (film)|État des lieux ||Жан-Франсуа Рише
|- 
|• Пигаль ||Pigalle||Карим Дриди 
|- 
|• Розин ||Rosine||Кристин Карьер 
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|22-я (1997) 
|style="background:#FAEB86;"|• Пойдёт ли снег на рождество?||style="background:#FAEB86;"|Y aura-t-il de la neige à Noël?|| style="background:#FAEB86;"|Сандрин Вейссе 
|- 
|• Квартира|| L'Appartement ||Жиль Мимуни 
|- 
|• Берни ||Bernie||Альбер Дюпонтель 
|- 
|• Ещё ||Encore|| Паскаль Боницер 
|- 
|• Микрокосмос ||Microcosmos : Le Peuple de l'herbe||Клод Нуридзани и Мари Перену 
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|23-я (1998) 
|style="background:#FAEB86;"|• Дидье ||style="background:#FAEB86;"|Didier||style="background:#FAEB86;"|Ален Шаба 
|- 
|• Другой берег моря||L'Autre côté de la mer||Доминик Кабрера 
|- 
|• Демоны Иисуса||Les Démons de Jésus||Берни Бонвуазен 
|- 
|• Жизнь Иисуса||La Vie de Jésus||Брюно Дюмон 
|- 
|• Моя жизнь в розовом цвете||Ma vie en rose||Ален Берлинер 
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|24-я (1999) 
|style="background:#FAEB86;"|• Только Бог меня видит||style="background:#FAEB86;"|Dieu seul me voit||style="background:#FAEB86;"|Брюно Подалидес 
|- 
|• Внутренние районы||L'Arrière Pays||Жак Ноло 
|- 
|• Ребёнок из Чаабы||Le Gone du Chaâba||Кристоф Ружжиа 
|- 
|• Жанна и отличный парень||Jeanne et le Garçon formidable||Оливье Дюкастель и Жак Мартино 
|- 
|• Воображаемая жизнь ангелов||La Vie rêvée des anges||Эрик Зонка 
|- 
|rowspan="5" style="text-align:center;"|25-я (2000) 
|style="background:#FAEB86;"|• Путешествия||style="background:#FAEB86;"|Voyages||style="background:#FAEB86;"|Эмманюэль Финкель 
|- 
|• Рождественский пирог||La Bûche||Даниэль Томпсон 
|- 
|• Конвоиры ждут ||Les Convoyeurs attendent||Бенуа Марьяж 
|- 
|• Будь храбрым! ||Haut les cœurs!||Сольвейг Анспах 
|- 
|• Карнавал ||Karnaval||Тома Венсан 
|- 
|}

 2001—2010 

 2011—2017 

 Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» за лучший дебют на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа:1982—2001 , 2002—2004 , 2005—2017 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» на сайте IMDb 
 Лауреаты Премии «Сезар» за лучшую дебютную работу  на сайте AlloCiné''

Сезар (кинопремия)
Награды за дебютный фильм
Премии за режиссуру